Eierstok (bij dieren)
 Vruchtbeginsel (bij planten)